Burgstall Plankenstein ist

 Burgstall Plankenstein (Velburg), abgegangene Burganlage bei Velburg-Deusmauer, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Burgstall Plankenstein (Plankenfels), abgegangene Burganlage bei Plankenfels-Plankenstein, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern